

Persone 
Nome
Fabri – soprannome di Fabriciano González, allenatore di calcio spagnolo
Fabri Fibra – nome d'arte di Fabrizio Tarducci, rapper italiano
Cognome
Alessandro Fabri (1850-1922) – politico e medico italiano. 
Catalano Fabri – inquisitore francescano francese del XIII secolo
Emma Fabri (1882-1935) – ceramista italiana
Felix Fabri – teologo domenicano svizzero
Francesco Saverio Fabri – architetto italiano
 Honoré Fabri (Onorato Fabri, Honoratus Fabrius) (1608-1688) – teologo, matematico, fisico e polemista gesuita francese
Iohannes Fabri (Jean Le Fèvre, ? – 1390) – vescovo cattolico, abate e ambasciatore francese
Jean Fabri (Jean Le Fèvre, ? – 1372) – cardinale e vescovo cattolico francese
Leli Fabri – calciatore maltese
Luigi Fabri (1778-1835) – incisore ed editore italiano
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc – astronomo e botanico francese
Pio Fabri (1847-1927) – ceramista italiano.
Pompeo Fabri – pittore italiano
Rodrigo Fabri – calciatore brasiliano
Zoltán Fábri – regista ungherese

Pagine correlate
Fabre